Lanesborough ou Lanesboro peut faire référence à :

Lieux 

 The Lanesborough, un hôtel de Londres,

 Lanesboro (Iowa),
 Lanesborough (Massachusetts),
 Lanesboro (Minnesota),
 Lanesboro (Pennsylvanie).